Marcin Dutkiewicz (ur. 28 stycznia 1986 w Warszawie) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik KKS Polonii Warszawa.

Życiorys 
Marcin Dutkiewicz swoją karierę zaczynał w SMS PZKosz Kozienice. W tym klubie grał do 2004. Przez następne 2 lata był zawodnikiem Polonii Warszawa. W latach 2006-2008 oraz 2009-2010 reprezentował barwy innego klubu ze stolicy Polski, Polonii 2011. W sezonie 2008/2009 grał w Czarnych Słupsk. W maju 2010 przeniósł się do Polpharmy Starogard Gdański. W sezonie 2011/2012 występował w AZS Koszalin. Od sezonu 2012/2013 ponownie zawodnik Energi Czarnych Słupsk. W sezonie 2013/2014 reprezentował klub Trefl Sopot. W sezonie 2016/2017 reprezentował King Wilki Morskie Szczecin. 7 czerwca 2017 został zawodnikiem TBV Startu Lublin.

7 sierpnia 2019 po raz kolejny w karierze dołączył do STK Czarnych Słupsk. 

18 czerwca 2021 dołączył do KKS Polonii Warszawa.

Osiągnięcia 
Stan na 19 lutego 2022.
 Drużynowe
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2005)
 Zdobywca Pucharu Polski (2011)
Wicemistrzostwo 1 Ligi Męskiej z STK Czarni Słupsk (2019/2020)
 Uczestnik rozgrywek EuroChallenge (2008/09)
 Mistrzostwo 2 Ligi Męskiej z KKS Polonia Warszawa (2021/2022)
 Awans do Suzuki 1 Liga z KKS Polonia Warszawa (2021/2022)

 Indywidualne
 Lider:
 sezonu regularnego PLK w skuteczności rzutów za 3 punkty (2014)
 całego sezonu PLK w skuteczności rzutów za 3 punkty (2012)
 I ligi w skuteczności rzutów wolnych (2021 – 91,6%)
 PLK Klub 50-40-90 (2012)
 Największy postęp Polskiej Ligi Koszykówki (2012 według eurobasket.com)
 Uczestnik konkursu rzutów za 3 punkty EBL (2019)
 Pierwsza Piątka sezonu zasadniczego II Ligi Mężczyzn Grupy B.

 Młodzieżowe
  Mistrz Polski juniorów (2004)
  Wicemistrz Polski:
 kadetów (2002)
 juniorów starszych (2004, 2005)

 Reprezentacja
 Uczestnik eliminacji do mistrzostw Europy U–18 (2004)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Profil na polskikosz.pl
 
 Profil na eurobasket.com
 Statystyki zawodnika
  

Polscy koszykarze
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Polonii 2011 Warszawa
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Decki Pelplin
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Trefla Sopot
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze Startu Lublin
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Warszawie